Ряполовский, Иван Фёдорович Хилок — боярин и воевода на службе у московского князя Василия III.
 Ряполовский, Иван Фёдорович Тать Меньшой (1516—1537) — воевода и наместник Рязани.